Nicholas de Soulis ist der Name folgender Personen:

* Nicholas de Soulis (Adliger, † 1265), schottischer Adliger
 Nicholas de Soulis (Adliger, † 1296), schottischer Adliger